Васи́лий Кириле́нко:
 Кириленко, Василий Иванович (1919—1970) — Герой Советского Союза.
 Кириленко, Василий Филиппович (1925—1990) — полный кавалер ордена Славы.